Detta är en lista över de segrande paren i damernas dubbel vid Wimbledonmästerskapen

Lista

Källor

Externa länkar

Wimbledonmästerskapen
Wimbledon damdubbel